Small Wonder (litt. « petite merveille ») peut faire référence à :
 Small Wonder, comédie musicale américaine de Charles Spalding, Max Wilk, George Axelrod et Louis Laun créée en 1948 ;
 Petite Merveille (Small Wonder) , série télévisée américaine diffusée de 1985 à 1989 ;
 Small Wonder Records, label discographique britannique des années 1970-1980.